Алдемир дос Сантос Феррейра (); родился 31 декабря 1998 года, Дорадус, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Гремио».

Клубная карьера 
Феррейра — воспитанник клуба «Гремио». С 2016 по 2019 год для получения игровой практики Алдмир на правах аренды выступал за клубы низших дивизионов «Сан-Луис», «Толедо», «Сианорти» и «Аймор». Феррейра вернулся в «Гремио». 29 сентября в матче против «Флуминенсе» он дебютировал в бразильской Серии A. 5 декабря в поединке против «Крузейро» Алдемир забил свой первый гол за «Гремио». 4 декабря 2020 года в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Гуарани» он забил гол. В том же году Феррейра выиграл Лигу Гаушо. В 2021 году в поединках Южноамериканского кубка против аргентинского «Лануса» и венесуэльского «Арагуа» Алдмеир забил пять мячей.

Достижения 
Командные
 «Палмейрас»
 Победитель Лиги Гаушу (2) — 2020, 2021

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Толедо»
Игроки ФК «Сианорти»